Nicarète ou Nicarété (en grec ancien ) est un nom féminin d'origine grecque qui peut désigner :
 Nicarète de Corinthe, une maquerelle grecque (V-) ;
 Nicarète de Mégare, une philosophe grecque mégarique () ;
 Nicarète de Nicomédie, sainte chrétienne ().